U.S. National Championships 1917 – tenisowy turniej znany jako wielkoszlemowy US Open, który rozegrano w 1917 roku. Mężczyźni rywalizowali w dniach 20–25 sierpnia, na kortach West Side Tennis Club w Forest Hills, natomiast kobiety w dniach 18–23 czerwca, na kortach Philadelphia Cricket Club w Filadelfii.

Była to trzydziesta siódma edycja turnieju męskiego i trzydziesta pierwsza damskiego.

Zwycięzcy

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Bibliografia 
 

1917 w sporcie
1917 w Stanach Zjednoczonych
US Open według lat